Miejscowości w Polsce:
 Krężnica Jara
 Krężnica Okrągła